Zależność zdarzeń
 Zależność zmiennych losowych

zobacz też
 zależność przyczynowa